Ludlow Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ludlow Creek (Iowa), im Allamakee County, Bundesstaat Iowa  
 Ludlow Creek (New York), im Chenango County, Bundesstaat New York  
 Ludlow Creek (Little Miami River), im Greene County, Bundesstaat Ohio  
 Ludlow Creek (Stillwater River), im Miami County, Bundesstaat Ohio  
 Ludlow Creek (Texas), im Moore County, Bundesstaat Texas